La  Parroquia San Francisco  es la parroquia más poblada del Municipio San Francisco del estado Zulia, al oeste de Venezuela. Lleva el nombre del patrono del Municipio, Francisco de Asís. En dicha parroquia se encuentra la capital del municipio el centro poblado de San Francisco.

La Parroquia San Francisco cuenta con una población estimada de 126.852 habitantes (2.011) I.N..E, una superficie de 16,71 km² y una densidad de población de 7.591,38 habitantes por km².

Principales avenidas 
 Avenida 5 (San Francisco)
 Avenida 40

Urbanizaciones 
 Urbanización Coromoto
 Urbanización El Placer
 Urbanización Riveras del Lago
 Urbanización San Felipe 
 Urbanización San Francisco
 Conjunto Residencial Villa Bolivariana
 Urbanización Villa Bonita
 Urbanización Villa Rica
 Urbanización Villas del Lago
 Conjunto residencial Ciudad El Sol
 Urbanización Los Samanes

Barrios 
 Barrio Betulio González
 Barrio Bicentenario Sur
 Barrio Carlos Andrés Pérez
 Barrio Colinas Bolivarianas
 Barrio Divino Niño
 Barrio Eloy Parraga Villamarín 
 Barrio Juan Pablo
 Barrio La Limpia Norte
 Barrio Mavieja
 Barrio Negro Primero
 Barrio Perú
 Barrio San Benito
 Barrio San Luis
 Barrio San Ramón
 Caserío San Francisco

Sectores 
 Centro San Francisco
 Parcelamiento Brisas del Sol
 Sector Betulio González 
 Sector Bicentenario Sur 
 Sector Colina Bolivariana
 Sector El Perú 
 Sector La Punta
 Sector San Felipe 
 Sector Valle Encantado 
 Sector Villa Bolivariana

Referencias 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.(2000). Atlas del Estado Zulia.
 https://web.archive.org/web/20121107023045/http://www.ine.gov.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=24&Entid=230000&seccion=1&nvalor=1_1
 http://www.tealca.com/detalleCodigospostales/estado/24-Zulia/municipio/227-San+Francisco/ciudad/993-Maracaibo/parroquia/778-San+Francisco+#sthash.c2XNpP2F.dpuf

San Francisco